Autostoeltje, accessoire voor in de auto voor het vervoer van een kind
Kinderzitje (fiets), accessoire op een tweewieler voor het vervoer van een kind